Акционизм:
 Акционизм, в искусстве — форма современного искусства.
 Акционизм, в политике — форма политического действия.

См. также 
 Акция
 Деятельность